Zelking heißen:
 Zelking (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Zelking-Matzleinsdorf, Niederösterreich
 Burgruine Zelking, der Stammburg der Zelkinger in Niederösterreich

Personen:
 ein altes österreichisches Adelsgeschlechts, die Zelkinger
 Ludwig Wilhelm Zelking (1606–1634), Kämmerer von Ferdinand II.